

Geografia
Italia
 Castelluccio dei Sauri – comune della provincia di Foggia
 Castelluccio Inferiore – comune della provincia di Potenza
 Castelluccio Superiore  – comune della provincia di Potenza
 Castelluccio Valmaggiore – comune della provincia di Foggia
 Castelluccio –  comune soppresso della provincia di Potenza
 Castelluccio Acqua Borrana – antica denominazione del comune di Castelmauro in provincia di Campobasso
 Castelluccio – frazione del comune di Castel San Giorgio in provincia di Salerno
 Castelluccio – frazione del comune di Montese nella provincia di Modena
 Castelluccio – frazione del comune di Norcia in provincia di Perugia
 Castelluccio – frazione del comune di Pescorocchiano in provincia di Rieti
 Castelluccio – frazione del comune di Porretta Terme nella città metropolitana di Bologna
 Castelluccio Cosentino – frazione del comune di Sicignano degli Alburni in provincia di Salerno
 Scogli Castelluccio – isola della Sicilia, appartenente al comune di Siracusa

Altro
 Castelluccio – castello del XIII secolo vicino a Pienza (SI)
 Castelluccio di Gela – roccaforte di epoca sveva della città di Gela (CL)
 Castelluccio di Noto – sito archeologico della Sicilia, da cui è tratta la cosiddetta Cultura di Castelluccio
 Federico Castelluccio – attore e regista statunitense